Nödl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nödl (* 1987), österreichischer Eishockeyspieler
 Frieda Nödl, auch Friederike Nödl, (1898–1979), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete in Wien